Meda est un nom qui peut désigner :

Personnes

Patronyme 

 Bianca Meda, religieuse, poétesse et compositrice italienne de la fin du .
 Giuseppe Meda (v. 1534-1599), peintre, architecte et ingénieur italien.
 Alberto Meda (1945- ), ingénieur et designer italien.
 Dominique Méda (1962- ), philosophe, sociologue et haut fonctionnaire française.
 Didier Méda (1963-2001), sportif de haut niveau français (ski acrobatique).

Pseudonyme 
 Meda (1979-), chanteur kosovar.

Toponyme

Meda, une commune située dans la province de Milan et la région Lombardie ;

Mêda, une municipalité située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Mêda, une paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité de Mêda ci-dessus ;
Meda de Mouros, une paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;

Međa, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Žitište et dans le district du Banat central ;
Međa, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica;

Meda, un village de la Préfecture de Bassar.

Divers 
 Meda, entreprise pharmaceutique suédoise.
 Programme MEDA

Homonymie de localités